Ла-Боведа-де-Торо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Гварения.  Занимает площадь 59,15 км². Население — 868 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы